Архиепископ Леонид (ум. 20 октября 1575) — епископ Русской церкви, архиепископ Новгородский и Псковский, последний глава Новгородской епархии в сане архиепископа.

Биография 
О биографии Леонида до того как он возглавил Новгородскую епархию сведения практически не сохранились. Известно, что 15 ноября 1567 года он был назначен архимандритом Новгородского Юрьева монастыря, а в 1568 году перемещён в Чудов монастырь.

После разорения Иваном Грозным Новгорода и смерти архиепископа Пимена 4 декабря 1571 года Леонид был хиротонисан во епископа Новгородского с возведением в сан архиепископа. Новгородские летописи говорят о посвящении своего владыки: «Да той же зимы (1571), месяца декабря в 4, вторник, Кирил Митрополит поставил в Новгород владыку Леонида, Чюдовскаго архимандрита с Москвы».

В Новгороде Леонид совершил 1 февраля 1572 года открытие мощей чудотворца Иакова Боровичского и установил ему всенародное празднование, а 14 июля 1572 года в присутствии Ивана IV им были открыты мощи Гликерии Новгородской.

Леонид сначала поддерживал тесную дружбу с опричниной и пользовался доверием Ивана Грозного. В 1572 году он председательствовал в Москве на соборе, избиравшем митрополита Полоцкого. В Новгороде Леонид подчинил церковь целям опричной администрации, издал ряд указов, вызвавших недовольство духовенства:
 запрет на колокольный звон раньше колоколов Софии Новгородской, в качестве наказания был предусмотрен штраф: «учнет звонити рано, на том заповеди два рубля ноугородская»;
 введение платы за «настольные грамоты» священнослужителей.

В 1575 году Леонид был обвинён в государственной измене вместе с рядом других знатных лиц — их оговорил под пыткой царский лекарь Елисей Бомелий. Существует несколько версий о гибели Леонида:
 осуждён к смертной казни, но был помилован Грозным и отправлен на вечное заточение: «он на владычестве 4 года без полутора месяцев, и взят был к Москве в государской опале да тамо и преставися октября в 20 день […] и положен бысть на Москве в Новинском монастыре, за земляным городом на всполье».
 Леонид, обшитый медвежьей кожею, был затравлен псами (свидетельство Псковского летописца).

Примечания 

Архиепископы Русской православной церкви
Епископы Новгородские
Персоналии по алфавиту
Умершие 20 октября
Умершие в 1575 году
Умершие в Москве
Жертвы опалы Ивана Грозного
Наместники Чудова монастыря
Персоналии:Юрьев монастырь
Похороненные в Москве